Pentafluorid se može odnositi na:

Antimon pentafluorid, SbF5
Arsen pentafluorid, AsF5
Bizmut pentafluorid, BiF5
Brom pentafluorid, BrF5
Hlor pentafluorid, ClF5
Hrom pentafluorid, CrF5
Zlato pentafluorid, Au2F10
Jod pentafluorid, IF5
Iridijum pentafluorid, IrF5
Niobijum pentafluorid, NbF5
Azot pentafluorid, NF5
Fosfor pentafluorid, PF5
Platina pentafluorid, PtF5 
Rutenijum pentafluorid, RuF5 
Tantal pentafluorid, TaF5 
Uranijum pentafluorid, UF5

Флуориди